De Coppa Italia 1994–1995 was de 48ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 21 augustus 1994 en eindigde op 11 juni 1995 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Ennio Tardini in Parma onder leiding van scheidsrechter Pierluigi Collina. De beker ging voor de negende keer in de clubgeschiedenis naar Juventus, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Parma.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1994/95
 Serie B 1994/95

Bekervoetbal 1994/95
1995